(9932) Копылов () — типичный астероид главного пояса. Он был открыт 23 августа 1985 года советским астрономом Черных Н. С. в Крымской обсерватории и назван в честь советского астронома Ивана Михеевича Копылова, с 1966 по 1985 год возглавлявшего Специальной астрофизической обсерватории РАН.

См. также 
 Список астероидов (9901—10000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км